«El otro» puede referirse a:

Literatura 
 El otro (1910), cuento de Eduardo Zamacois;
 El otro (1926), obra de teatro de Miguel de Unamuno;
 El otro (1975), cuento de Jorge Luis Borges;

Cine y televisión 
 El otro (1919), película española dirigida por Joan María Codina y Eduardo Zamacois;
 El otro (1960), telenovela mexicana;
 El otro (1971),telenovela colombiana
 El otro (The Other) (1972), película estadounidense dirigida por Robert Mulligan;
 El otro (1984), película mexicana dirigida por Arturo Ripstein;
 El otro (2007), película argentina dirigida por Ariel Rotter;
 El otro (2007), programa argentino de televisión;
 El otro (2015), serie de televisión argentina;

Música 
 L'Autre... (1991), álbum de Mylène Farmer.
 The Other (2002-), banda alemana.
 El otro, álbum de Chano Moreno Charpentier.

Psicoanálisis 
 Otro, término que representa la concepción de lo externo.